Madden NFL 2003 — спортивная игра, симулятор американского футбола. Является 14 игрой в серии Madden NFL. На обложке изображён бывший раннинбек команды Сент-Луис Рэмс Маршалл Фолк.

Саундтрек 
Madden NFL 2003 первая игра в серии EA Sports, которая использует EA Trax.

Рецензии и награды 

Все версии, кроме Game Boy Advance, получили восторженные отзывы, особенно версия для Playstation 2 с 95 из 100 баллами на Metacritic.

Примечания 

Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Игры для Xbox
Компьютерные игры 2002 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные EA Tiburon
Компьютерные игры, изданные EA Sports